Phragmipedium är ett släkte av orkidéer. Phragmipedium ingår i familjen orkidéer. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Orkidéer
Phragmipedium